Teresa de Portugal, o Teresa de Lleó i Núñez (~1095-1113), infanta de Lleó i comtessa de Portugal
 Teresa de Portugal i de Barcelona (1181-1250), infanta de Portugal i reina consort de Lleó; monja cistercenca i beata
 Maria Teresa de Portugal (infanta d'Espanya) (1793 - 1874)
 Maria Teresa de Portugal (arxiduquessa d'Àustria) (1855 - 1944)
 Maria Teresa de Portugal (princesa de Thurn und Taxis) (1881 - 1945)